Лайтфут — фамилия. Известные носители:
 Лайтфут, Аманда (род. 1987) — британская биатлонистка.
 Лайтфут, Гордон (род. 1938) — канадский автор-исполнитель.
 Лайтфут, Джон (1602—1675) — священник, в своё время знаменитый английский гебраист.
 Лайтфут, Джон (1735—1788) — английский ботаник и конхолог.